Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 is een tweejaarlijks voetbaltoernooi tussen Afrikaanse nationale mannenteams met spelers onder de 17 jaar. Tussen 1985 en 1988 werd dit toernooi gespeeld voor spelers onder de 16 jaar. Er zijn in 2020 vijf landen die het toernooi twee keer wonnen, Kameroen, Ghana, Nigeria, Gambia en Mali.

Kwalificatie wereldkampioenschap
Dit toernooi start in 1985 en diende vanaf dat moment gelijk als kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 16, tegenwoordig onder de 17. Bij het eerste toernooi kwalificeerde de drie beste Zuid-Amerikaanse landen zich, bij het toernooi van 2019 kwalificeerden vier landen zich via dat toernooi.

Format
De eerste vijf toernooien waren eigenlijk alleen kwalificatietoernooien. Door middel van een knock-outsysteem werden drie 'winnaars' uitgeroepen, de landen die zich kwalificeerden voor het wereldkampioenschap. Vanaf 1995 wordt er ook een land tot winnaar van het toernooi uitgeroepen, vanaf wordt er ook gespeeld met een groepsfase.

Historisch overzicht 
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:95%;"
|- align=center
| colspan=8 style="background-color: #5cb85c; color: #ffffff"|Afrikaans kwalificatie wereldkampioenschap voetbal onder 16 (1985–1988)
|-
! width=5%|Jaar
! width=17%|Gastland
! colspan=2| Eerste land
! colspan=2| Tweede land
! colspan=2| Derde land
|-style="background: #D0E6FF;"
| 1985Details || uit en thuis ||  || Geen finale || colspan=2|  || colspan=2|   
|-
| 1987Details || uit en thuis ||  || Geen finale || colspan=2|  || colspan=2|    
|-style="background: #D0E6FF;"
| 1989Details || uit en thuis ||  || Geen finale || colspan=2|  || colspan=2|   
|-align=center
| colspan=8 style="background-color: #5cb85c; color: #ffffff"|Afrikaans kwalificatie wereldkampioenschap voetbal onder 17 (1991–1993)
|-
| 1991Details || uit en thuis ||  || Geen finale || colspan=2|  || colspan=2|      
|-style="background: #D0E6FF;"
| 1993Details || uit en thuis ||  || Geen finale || colspan=2|  || colspan=2|   
|-align=center
| colspan=8 style="background-color: #5cb85c; color: #ffffff"|Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 (1995–heden)
|-
! rowspan=2 width=5%|Jaar
! rowspan=2 width=17%|Gastland
! colspan=3| Finale
! colspan=3| Troostfinale
|-
!width=17%|Winnaar
!width=5%|Uitslag
!width=17%|Tweede
!width=17%|Derde 
!width=5%|Uitslag
!width=17%|Vierde
|-
| 1995Details ||  ||  || 3–1 ||  ||  || 2–1 ||   
|-style="background: #D0E6FF;"
| 1997Details ||  ||  || 1–0 ||  ||  || 1–0 ||  
|-
| 1999Details ||  ||  || 3–1 ||  ||  || 1–0 || 
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2001Details ||  ||  || 3–0 ||  ||  || colspan=2| geen vierde 
|-
| 2003Details ||  ||  || 1–0 ||  ||  || 3–1 || 
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2005Details ||  ||  || 1–0 ||  ||  || 1–0 ||  
|-
| 2007Details ||  ||  || 1–0 ||  ||  || 1–0 || 
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2009Details ||  ||  || 3–1 ||  ||  || 2–0 || 
|-
| 2011Details ||  ||  || 2–1 ||  ||  || 2–1 || 
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2013Details ||  ||  || 1–1(p. 5–4) ||  ||  || 1–1 || 
|-
| 2015Details ||  ||  || 2–0 ||  ||  || 3–1 ||  
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2017Details ||  ||  || 1–0 ||  ||  || 3–1 ||  
|-
| 2019Details ||  ||  || 0–0(p. 5–3)||  ||  || 2–1 ||  
|-style="background: #D0E6FF;"
| 2021Details ||  || colspan=6|Toernooi gecanceld<ref> {{cite web|url=https://www.cafonline.com/news-center/news/2021-total-u17-africa-cup-of-nations-cancelled|title=2021 Total U17 Africa Cup of Nations cancelled'|publisher=CAF|archiveurl=|date=29 mei 2021}}</ref>|-
| 2023Details ||  || colspan=6|
|}

 Ranglijst Bijgewerkt tot en met het toernooi van 2019''

Zie ook
Europees kampioenschap voetbal mannen onder 17
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17
Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 16

Externe link
RSSSF